Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Gâtinais » :
 Le régiment de Gâtinais (1692-1749) ;
 Le régiment de Gâtinais (1776-1782)